Polényi Gábor (Miskolc, 1991. július 2. –) magyar labdarúgó, hátvéd. Jelenleg a magyar másodosztályban szereplő BFC Siófok játékosa.

Források 

Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Mezőkövesdi SE labdarúgói
A DVTK labdarúgói
A Vasas labdarúgói
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
A BFC Siófok labdarúgói
A ZTE labdarúgói
1991-ben született személyek
Élő személyek
A B